Ван Хай (; ) — китайский лётчик ас 3-й дивизии истребительной авиации во время Корейской войны.

Биография 
Участник Японо-китайской войны 1937—1945 годов.

Во время Корейской войны он сбил или повредил 9 американских самолётов. Летал на истребителе МиГ-15, который теперь выставлен в Военном музее в Пекине.

После войны он был назначен командиром авиационной дивизии, а затем командующим военно-воздушными силами в Гуанчжоуском военном округе. Вышел на пенсию в 1992 году. Ему было присвоено звание маршала авиации в августе 1998 года. 19 октября 2010 года он возглавлял китайскую делегацию, которая прибыла в Пхеньян, чтобы отметить 60-летие вступления добровольцев из Китая в Корейскую войну.

Имел награды КНР.

Примечания

Ссылки 
 王海：空中英雄
 王海：从朝鲜战场飞出来的空军司令员(组图)

Лётчики Китая
Лётчики Корейской войны